APT kan een afkorting zijn van:

Advanced Persistent Threat
Advanced Packaging Tool
Advanced Passenger Train
Administratie der Posterijen en Telegrafie, de voorloper van de PTT (Nederland)
Automatic Picture Transmission, een methode voor het verzenden van weersatellietbeelden